Этре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Монревель-ан-Брес. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01154.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км северо-восточнее Лиона, в 15 км к северу от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 803 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 501 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 388 были экономически активными, 113 — неактивными (показатель активности — 77,4 %, в 1999 году было 75,8 %). Из 388 активных жителей работали 379 человек (206 мужчин и 173 женщины), безработных было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 113 неактивных 43 человека были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 33 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Коммуны департамента Эн